Мирина может означать:

 Мирина — малый город в Греции, на Лемносе.
  — село в Греции.
  — древний город в Эолиде.
 Мирина — персонажи греческой мифологии:
 Мирина (мифология) — царица ливийских амазонок.
  — дочь Крефея, эпоним города Мирина на Лемносе.
  — дочь Тевкра.
  — род бабочек в семействе Голубянки.